Jivoï trup (Живой труп) est un film soviétique réalisé par Vladimir Venguerov, sorti en 1968.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Genrikh Marandjian
 Musique : Isaak Chvarts
 Décors : Marksèn Gaukhman-Sverdlov, Nikolaï Souvorov
 Montage : Stèra Gorakova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1968
Film dramatique soviétique